Хмарний атлас:
 «Хмарний атлас» — роман англійського письменника Девіда Мітчелла 2004 року.
 «Хмарний атлас» — науково-фантастичний фільм 2012 року, створений Томом Тиквером та сестрами Вачовські, екранізація однойменного роману Девіда Мітчелла.
 «Хмарний атлас» — серія музичних творів японського композитора-авангардиста Тосі Ітіянагі.
 «Міжнародний атлас хмар» — всесвітній довідник з класифікації хмар та інших атмосферних явищ.